Сохадзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Сохадзе, Екатерина Тарасовна (1907—1984) — советская грузинская оперная певица.
 Сохадзе, Ирма Агулиевна (род. 1958) — грузинская певица, поэтесса и композитор.